Chacabuco,  ville de la province de Buenos Aires en Argentine.
 Chacabuco,  partido de la province de Buenos Aires dont la capitale est Chacabuco.
 Département de Chacabuco, dans la province du Chaco en Argentine
 Département de Chacabuco, dans la province de San Luis en Argentine
 Chacabuco, une ville minière abandonnée située dans le désert d'Atacama au Chili.